Mistrzostwa Afryki w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2010 – dwudzieste mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Afryce. Odbył się wraz z żeńskim turniejem w dniach 10-21 lutego 2010 roku w stolicy Egiptu, Kairze, a także w Suezie. Mistrzostwa były jednocześnie kwalifikacjami do Mistrzostw Świata 2011, które odbyły się w Szwecji.

Uczestnicy

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza zasadnicza 
Do grup D i E przydzielone zostały zespoły, które zajęły pierwsze dwa miejsca w swoich grupach w fazie wstępnej. Wyniki z fazy wstępnej nie były brane pod uwagę w fazie zasadniczej.

Grupa D

Grupa E

Mecze klasyfikacyjne 
Zespoły, które zajęły ostatnie miejsca w swoich grupach w fazie wstępnej rywalizowały o miejsca 10-12, zespoły z trzecich miejsc o miejsca 7-9. Spotkanie o piąte miejsce zostało rozegrane pomiędzy Angolą i Marokiem, które w swoich grupach w fazie zasadniczej zajęły ostatnie miejsca.

Mecze o miejsca 10-12

Mecze o miejsca 7-9

Mecz o 5. miejsce

Faza finałowa

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 
 
 

Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej
2010 w piłce ręcznej
2010 w Egipcie